Döhren (Börde), een gemeente in het Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, Duitsland 
 Een stadsdeel van de gemeente Bassum, Landkreis Diepholz in Nedersaksen, Duitsland
 Een stadsdeel van de gemeente Petershagen, Kreis Minden-Lübbecke in Noordrijn-Westfalen, Duitsland
 Een stadsdeel van de gemeente Melle, Landkreis Osnabrück in Nedersaksen, Duitsland
 Döhren-Wülfel, een stadsdistrict van Hannover
 Groß Döhren en Klein Döhren, stadsdelen van de gemeente Liebenburg, Landkreis Goslar in Nedersaksen, Duitsland